Manavgat − miasto w południowej Turcji w prowincji Antalya, nad Morzem Śródziemnym. Znane z malowniczych wodospadów na rzece Manavgat. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy z kąpieliskiem morskim; port handlowy. Na zachód od miasta znajdują się ruiny starożytnego miasta Side.

Według danych na rok 2000 miasto zamieszkiwało 71 679 osób.

Linki zewnętrzne 
 Side & Manavgat

Miasta w Turcji
Miejscowości w prowincji Antalya